Charonectria — рід грибів родини Hyponectriaceae. Назва вперше опублікована 1880 року.

Класифікація 
До роду Charonectria відносять 10 видів:
 Charonectria amabilis
 Charonectria australis
 Charonectria biparasitica
 Charonectria consolationis
 Charonectria fimicola
 Charonectria pedicularis
 Charonectria sambuci
 Charonectria sceptri
 Charonectria succinea
 Charonectria umbelliferarum

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1880. Fungi Gallici lecti a cl. viris P. Brunaud, Abb. Letendre, A. Malbranche, J. Therry, vel editi in Mycotheca Gallica C. Roumeguèri. Series II. Michelia. 2(6):39-135 - P.72

Роди грибів
Сордаріоміцети